Satcom ou SATCOM peut faire référence à :
 une forme abrégée de satellite de télécommunications, en anglais Satellite Communications, qui est utilisé dans le contexte du VSAT (Very Small Aperture Terminal),
 Satcom, famille de  satellite de télécommunications en orbite géostationnaire. Satcom-1 (1976) est le premier satellite commercial stabilisé 3 axes et de diffusion de programmes de télévision
 Utilisé par quelques compagnies aériennes pour transmettre des messages ACARS,
 terme générique pour la téléphonie mobile par satellite.